Anna de la Gran Bretanya (1665 - 1714) Reina de Gran Bretanya i d'Irlanda.
 Anna, Princesa Reial i d'Orange (1709 - 1759) Anna de Hannover o Anna d'Orange.
 Anna, Princesa Reial (1950) Anna Windsor o Anna Mountbatten-Windsor.